Gratzl ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Grätz.

Namensträger 
 Emil Gratzl (1877–1957), deutscher Bibliothekar und Orientalist
 Wilhelm Gratzl (vor 1946–nach 1958), österreichisches Opfer eines Justizirrtums

Familienname
Deutscher Personenname